Gimena Landra – ex cestista argentina
 Guido Landra – antropologo italiano
 Sylvie Landra – montatrice francese